L'édition 2003-2004 du championnat de France de rink hockey de Nationale 1 est remporté par le LV La Roche sur Yon.

Participants

Classement 
Le LV La Roche sur Yon est champion de France 2003-2004 de rink hockey. Les équipes de Villejuif et de Gujan Mestras sont reléguées en Nationale 2.

|valign="top"|

|}

Résultats

Barrage de relégation

Notes et références

Liens externes 
Site de la Fédération Française de Roller Skating (Section rink hockey)

2004
Rink hockey en 2003
Rink hockey en 2004